Мэри Мэтилин Маусер (; род.  — американская актриса, наиболее известна по ролям в телесериалах «Клиника» и « Кобра Кай».
Есть два родных брата — Аарон Паркер Маусер и Фрэнни Маусер.

Биография 
Мэри Маусер родилась в Пайн-Блафф, США. В 6 лет Мэри вместе с семьей переехала в Нью-Йорк. В 2002 году дебютировала как фото-двойник Эбигейл Бреслин в фильме «Знаки». Проявила себя как актриса, фотомодель, а также ведущая на канале Hallmark Channel. Наибольшую известность ей принесла роль в телесериале «Следствие по телу».

Фильмография

Ссылки